Butterfly Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butterfly Peak (Arizona)	
 Butterfly Peak (Kalifornien)